Serafin Morazzone (1747–1822) – włoski ksiądz
 Serafin Koda (1893–1947) – albański franciszkanin, męczennik

Zobacz też:
 św. Serafin z Montegranaro